IAMA steht für:
 International Academy of Medical Acupuncture
 International Additive Manufacturing Award
 International Artist Managers' Association
 Internationale Automobil- und Motorrad-Ausstellung, Name der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Berlin von 1933 bis 1939
 Industria Argentina de Micro Automóviles, ehemaliger argentinischer Automobilhersteller

Iama steht für:
 Iama (auch Yam Island), Insel

IAmA steht für:
 IAmA, Plattform auf der Internetseite Reddit

Siehe auch:
 Jama
 Yama (Begriffsklärung)

Abkürzung